Giano puede referirse a:
 Giano dell'Umbria, localidad de la provincia de Perugia, región de Umbría, Italia;
 Giano Vetusto, municipio de la Provincia de Caserta, en la Campania, Italia.